Fickel kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kivi-Vigala, ort, Rapla län, Vigala vald, 
 Enge Jõgi, å, Rapla län, 

Robotskapade Estlandförgreningar